Venets kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Venets, kommun, Sjumen, 
 Venets (ort), Sjumen, Obsjtina Venets, 
 Venets (distrikt), Burgas, Obsjtina Karnobat,